Jméno a příjmení Jan Slavík má více nositelů:

 Jan Slavík (historik) (1885–1978) – český historik, odborník na dějiny husitství a dějiny Ruska
 Jan Slavík (politik) (1846–1910) – český politik mladočeské strany, autor prvního návrhu na zavedení rovného volebního práva

Podobná příjmení 
 Slávik